Miribel je název nebo součást názvu více míst:

 Miribel (Ain) – francouzská obec v departementu Ain
 Miribel (Drôme) – francouzská obec v departementu Drôme
 Miribel-les-Échelles – francouzská obec v departementu Isère
 Miribel-Lanchâtre – francouzská obec v departementu Isère

Externí odkazy